{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = 
| upright = 
| position = Centre
| surnom = 
| anciens clubs = LNHRed Wings de DétroitLAHCapitals d'IndianapolisBisons de BuffaloBarons de Cleveland
| nationalité = Canada
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Perth (Canada)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| halloffame = 
| halloffameLAH = 
| début carrière = 1938
| fin carrière = 1953
}}Les Gordon Douglas ''' (né le  à Perth dans la province de l'Ontario au Canada — mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Carrière 
Les Douglas a effectué l'essentiel de sa carrière dans la Ligue américaine de hockey où il a remporté le trophée Les-Cunningham du meilleur joueur de la saison en 1950 lorsqu'il inscrit 100 points, gagnant au passage le trophée John-B.-Sollenberger, avec les Barons de Cleveland.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1934-1935 || Juniors de Perth || LCJHL || || || || || || || || || || 
|-
| 1934-1935 || Crescents de Perth || OVHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| 1935-1936 || Juniors de Perth || LCJHL || || || || || || || || || || 
|-
| 1936-1937 || Juniors de Perth || LCJHL || 12 || 21 || 19 || 40 || 10 || 2 || 3 || 4 || 7 || 0
|-
| 1937-1938 || Blue Wings de Perth || OVJHL || 8 || 18 || 16 || 34 || 10 || 2 || 8 || 0 || 8 || 0
|-
| 1938 || Blue Wings de Perth || Coupe Memorial || || || || || || 12 || 27 || 18 || 45 || 8
|-
| 1938-1939|| Pontiac McLeans de Détroit ||  ||27 || 27|| 20|| 47|| 25|| 7 || 5 || 4 || 9 || 13
|-
| 1939-1940|| Capitals d'Indianapolis|| LAH|| 54|| 15|| 19|| 34|| 20||5 || 0 || 3 || 3 || 0
|- 
| 1940-1941|| Capitals d'Indianapolis|| LAH|| 31|| 3|| 5|| 8|| 4|| || || || || 
|-
| 1940-1941|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 18|| 1|| 2|| 3|| 2|| || || || || 
|- 
| 1941-1942|| Capitals d'Indianapolis||  LAH|| 56|| 15|| 33|| 48|| 9|| 10 || 8 || 9 || 17 || 6
|-
| 1942-1943|| Capitals d'Indianapolis||  LAH|| 33|| 13|| 26|| 39|| 7|| 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|- 
| 1942-1943|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 21|| 5|| 8|| 13|| 4|| 10|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 1943-1944 || Maher Jewels de Toronto || TIHL || 8 || 4 || 6 || 10 || 2 || || || || || 
|-
| 1943-1944 || RCAF de Toronto ||  || 2 || 4 || 2 || 6 || 0 || || || || || 
|-
| 1943-1944 || Commandos d'Ottawa || LHSQ || || || || || || 3 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| 1944-1945 || Auto Workers de Toronto || TMHL || 13 || 9 || 25 || 34 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1944-1945 || Orphans de Toronto || TMHL || || || || || || 1 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 1945-1946|| Capitals d'Indianapolis||  LAH|| 62|| 44|| 46|| 90|| 35|| 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|- 
| 1945-1946|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 1946-1947|| Capitals d'Indianapolis||  LAH|| 51|| 26|| 57|| 83|| 26|| || || || || 
|- 
| 1946-1947|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 12|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || ||
|-
| 1947-1948|| Bisons de Buffalo||  LAH|| 68|| 27|| 50|| 77|| 23|| 8|| 2|| 3|| 5|| 0
|- 
| 1948-1949|| Bisons de Buffalo||  LAH|| 68|| 20|| 52|| 72|| 20|| || || || ||
|-
| 1949-1950|| Barons de Cleveland||  LAH|| 67|| 32|| 68|| 100|| 27|| 9|| 2|| 2|| 4|| 11
|- 
| 1950-1951|| Barons de Cleveland||  LAH|| 70|| 31|| 39|| 70|| 20|| 11|| 3|| 4|| 7|| 0
|-
| 1951-1952|| Royals de Montréal|| LHSQ|| 60|| 30|| 50|| 80|| 20 || 7 || 3 || 7 || 10 || 2
|- 
| 1951-1952|| Bisons de Buffalo||  LAH|| || || || || || 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1952-1953|| Royals de Montréal|| LHSQ|| 55|| 19|| 29|| 48|| 8||14 || 5 || 3 || 8 || 4
|- 
| 1953-1954 || Sailors de Sarnia ||  || 22 || 8 || 15 || 23 || 6 || || || || || 
|-
| 1954-1955 || Goodyears de Kingston ||  || || || || || || || || || || 
|-
| 1955-1956 || Goodyears de Kingston || AHO-Int. || 27 || 8 || 12 || 20 || 52 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

| 52|| 6|| 12|| 18|| 8|| 10|| 3|| 2|| 5|| 2

| 506 || 211 || 376 || 587 || 171 || 45 || 17 || 21 || 38 || 19

Références 

Naissance en décembre 1918
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Barons de Cleveland
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Décès en octobre 2002
Décès à 83 ans
Attaquant de hockey sur glace